Чуба́р-Абду́ллово () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Чубар-Адулловского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Мелля при впадении в неё реки Буралы, в 24 км к северо-западу от города Азнакаево.

История 
Село Чубар-Абдуллово основано в первой половине XVIII века. В XVIII—XIX веках население относилось к сословию тептярей. Основными занятия жителей являлись  земледелие и скотоводство, были распространены ювелирный, горшечный и кузнечный промыслы. 

Во время IV ревизии (1782 г.) в  деревне Чубарь Абдуловой были учтены служилые татары  в количестве 8 душ мужского пола,  44 ревизские души ясачных татар и 3 души тептярей. По сведениям 1870 года при мечети действовало медресе, в котором учились 60 шакирдов. В 1912 году в селе было 2 мектеба (новометодная школа для мальчиков размещалась в 2 каменных зданиях, обучалось 120 шакирдов; школа для девочек размещалась в деревянном здании, обучалось 20 учениц). В начале XX века в селе действовали мечеть, медресе 2 мектеба, водяная мельница, хлебозапасный магазин, 3 бакалейные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2210,1 десятины.

До 1920 года село входило в Александро-Кармалинскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского, с 1921 года — Челнинского кантонов ТАССР. С 1930 года в Сармановском, с 1935 года в Тумутукском, с 1958 года в Азнакаевском, с 1963 года в Альметьевском, с 1965 года в Азнакаевском районах.

В 1929 года в селе организован колхоз «Кочле кул» (первый председатель Ш. Заляев). С 1998 года был реорганизован в СХПК им. Тукая, с 2007 года в составе ООО «Тукай».

Население 
 Количество жителей по годам

Источник

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 99%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Тукай», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа (с 1917 г.), дом культуры (с 1920 г. как клуб), детский сад «Умырзая», фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
В 1993 года начала действовать мечеть.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Чубар-Абдуллово//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 102-103
 

Населённые пункты Азнакаевского района